Жеравино () — село, разделённое между Болгарией и Сербией. Болгарская часть входит в общину Кюстендил Кюстендилской области, сербская — в общину Босилеград Пчиньского округа.

Население

Болгарская часть 
Население болгарской части составляет 4 человека (2020).

Сербская часть 
Согласно переписи населения 2002 года, в сербской части села проживал 21 человек (6 болгар, 4 серба, 1 македонец и 10 лиц неизвестной национальности).

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Кюстендилской области
Населённые пункты Сербии
Населённые пункты, разделённые государственной границей